

Localidades

 Saint-Léonard (Gers)
 Saint-Léonard (Marne)
 Saint-Léonard (Pas-de-Calais)
 Saint-Léonard (Sena Marítimo)
 Saint-Léonard (Vosges)

 Saint-Léonard (Suíça)

Desambiguações de topônimos